Hellberg ist:
 Hellburg (Groß Pankow), Gemeindeteil im Ortsteil Wolfshagen der Gemeinde Groß Pankow (Prignitz) in Brandenburg
 der deutsche Name der Gemeinde Șiria im Kreis Arad, Rumänien

Siehe auch:
 Hellberg